

LOL 
 LOL — англоязычный акроним.
 LoL — аббревиатура компьютерной игры «League of Legends».

Лол 
 Лол — душа-дыхание в теле человека в мифологии народов коми.
 «Лол» — комедийный фильм 2008 года.
 «Лол» — комедийный фильм 2012 года.

См. также 
 LOLCODE — эзотерический язык программирования.
 Lolcat — смешная фотография кота или кошки.
 LOL — первый студийный альбом южнокорейской гёрл-группы GFriend.
 LOL — второй студийный альбом шведского диджея Basshunter.